Alophia može označavati:
 Alophia (Animalia) Ragonot, 1893, rod leptira iuz porodice Pyralidae.
 Alophia (Plantae) Herb., biljni rtod iz porodice Iridaceae .